Лисс (, , , ) может означать:

Топоним 
 Лисс (Грин) — вымышленный город в произведениях Александра Грина.
 Лисс () — коммуна в департаменте Эссонна региона Иль-де-Франс на севере Франции.
 Лисс () — поселок в округе Восточный Хэмпшир на юге Англии.

Персоналии 
 Лисс, Андреас (1903—1988) — австрийский музыковед и педагог.
 Лисс, Дмитрий Ильич (род. 1960) — российский дирижёр, главный дирижёр Уральского академического филармонического оркестра.
 Лисс, Иоганн (, ; 1597—1631) — немецкий живописец.
 Лисс, Ирина (род. 1997) — российская топ-модель.
 Лисс, Эран (; род. 1975) — израильский шахматист, гроссмейстер (1995).
 Лисс, Юлий Моисеевич (1891—1956) — российский анархо-синдикалист, профсоюзный и хозяйственный деятель.

См. также 
 Битва при Лиссе
 Лис
 Лисса (значения)